Termenul „Asterix” se poate referi la:

 Asterix, un personaj comic din desene animate
 Astérix (satelit), unul dintre primii sateliți francezi